Kleine Flottbek, petit afluent de l'Elba a Hamburg a Alemanya que neix al barri de Nienstedten i desemboca a la frontera amb el barri d'Othmarschen

 Große Flottbek, afluent de l'Elba a Hamburg a Alemanya que neix al barri de Bahrenfeld i desemboca al port de Teufelsbrück a la frontera entre els barris d'Othmarschen i Nienstedten

 Klein Flottbek, antic municipi dividit entre els barris de Nienstedten i Othmarschen a Hamburg
 Groß Flottbek, barri del districte d'Altona a Hamburg
 Flottbektal, la reserva natural més petita d'Hamburg